Бережи́нский () — фамилия. Известные носители:

Примечания